Far Away (álbum)
Far Away (canção de 3+2)
Far Away (canção de Ayumi Hamasaki)
Far Away (canção de Nickelback)
Ou ainda:
So Far Away
Far and Away

Desambiguação